Victoria:

 , род водных растений семейства Кувшинковые.
 Victoria — марка немецких мотоциклов.
 Victoria — компьютерная программа для диагностики жёстких дисков.
 Victoria: An Empire Under the Sun — глобальная стратегия шведской студии Paradox Entertainment (2003).
 Victoria — песня, написанная Алексеем Романовым и Александром Сахаровым для группы «Винтаж» (2009).
 Victoria 5 — кинопроектор компании Cinemeccanica.
 Victoria Beckham — дебютный альбом Виктории Бекхэм (2001).
 Victoria I — круизный паром.
 Victoria II — глобальная стратегия компании Paradox Interactive (2010), продолжение игры 2003 года.
 Victoria’s Secret — марка женского нижнего белья.

См. также 
 Виктория (значения)